
Сама́дхи (от ,  — «погружение, собирание», буквально «зафиксировать, закрепить, направить на что-то внимание») — термин, используемый в индуистской и буддийской медитативных практиках. Описывается как полное поглощение в объекте медитации. Самадхи есть то состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами (субъектом и объектом). В буддизме самадхи — последняя ступень восьмеричного пути (благородный восьмеричный путь), подводящая человека вплотную к нирване.

Стадии самадхи 
В «Йога-сутрах» Патанджали описываются несколько стадий самадхи: савитарка, нирвитарка, савичара, нирвичара, ананда и асмита.

Также самадхи делится на два вида: один называется сампраджнята, а другой — асампраджнята.

См. также 
 Авадхута
 Дживанмукта
 Мокша (философия)

Примечания

Ссылки 
 Ачан Ли Дхаммадхаро: «Памятование о дыхании и уроки самадхи»
 Книга «Хатха-йога Прадипика с комментариями Сарасвати», Глава 4 «Самадхи»
 Библиотека «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» Йога-Сутры Патанджали антология переводов

Йога
Медитация
Понятия буддизма
Изменённые состояния сознания
Понятия индуизма
Санскритские слова